Йонас Бьоркман и Тодд Вудбридж защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (финал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (четвертьфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (титул)
  Леандер Паес /  Давид Рикл (полуфинал)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (третий раунд)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (четвертьфинал)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (четвертьфинал)
  Джошуа Игл /  Джаред Палмер (третий раунд)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (третий раунд)
  Робби Кёниг /  Крис Хаггард (первый раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак (второй раунд)
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис (третий раунд)
  Евгений Кафельников /  Паул Хархёйс (третий раунд)
  Дональд Джонсон /  Ненад Зимонич (третий раунд)
  Павел Визнер /  Томаш Цибулец (первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Сетка турнира

Уимблдонский турнир 2003